Суд мёртвых в верованиях Древнего Египта — суд Осириса.
 Суд мёртвых в монотеистических религиях — страшный суд, судный день всеобщего воскрешения.

См. также 
 Воскрешение мёртвых

Жизнь после смерти